PCE – Komunistyczna Partia Hiszpanii z hiszp. Partido Comunista de España
 PCE – konsola do gier PC Engine
 PCE – etycyklidyna
 PCE – tetrachloroeten